Долома́н (долма́н, долима́н , от  — «красный янычарский плащ» через ,  или ) — часть гусарского мундира: короткая (до талии) однобортная куртка со стоячим воротником и шнурами, поверх которой надевался ментик. В XVII веке венгерские гусары распространили этот род одежды в войсках в Европе. Отсюда другое название доломана «венгерка».

Изготовление 
Доломан был очень трудным в изготовлении, поэтому пошивка полного комплекта униформы: самого доломана, ментика и лосин-чакчир начиналась именно с него.

В России 1800-х-1810-х годов стоимость изготовления доломана для рядового гусара составляло 2 рубля и 2 копейки, для трубача — 3 рубля 22 копейки, а для унтер-офицера — 3 рубля 82 копейки. Доломан изготавливался из сукна размеров в один аршин и стоимостью 1 рубля 84 копейки. Несмотря на то, что вытачек на доломане не делалось, он должен был плотно облегать фигуру гусара, для чего сукно растягивали по фигуре, размачивая и утюжа. На шнуровку доломана уходило 30 аршин шерстяного шнура по копейке за аршин. Одним из самых дорогих элементов доломана были пуговицы, цена одной пуговицы составляла 4 копейки, в результате один комплект пуговиц выдавался гусарам на 20 лет, а в случае потери одной пуговицы гусарам приходилось самим покупать новую, так как казна деньги на пуговицы не выделяла и не компенсировала траты на них.

Детали 
Рукава доломана были узкими и длинными, закрывая половину ладони. Тем не менее, сзади шёл разрез около 12 см, благодаря чему рукава доломана можно было спокойно закатать. Воротник доломана был стоячим, до 1812 года — высоким, незастёгивающимся и жёстким, после же — чуть более низким, облегающим шею и застёгивающимся на три крючка, и изготавливался из сукна и холста, подклеенных рыбьим клеем. С 1802 года воротники рядовых гусар отделывались белой овчиной, а офицеров — серой крымской мерлушкой, но к 1816 году у рядовых гусар Сумского, Белорусского, Мариупольского, Елисаветградского и Иркутского полков появился чёрный мех. Доломан, как указано выше, украшался шнуровкой, для которой использовались плоский, сплетенный «косичкой» шнур и круглый и скрученный шнур. Двумя рядами шнура с узорами («гусарский узел» из трех колечек) у рядовых обшивали воротник, всю куртку по периметру, обшлага и края рукавов. Тремя рядами шнура с узорами обкладывали спинные швы и «крылышки». Расшивка на груди у армейских гусар состояла из 15 рядов двойного шнура, но в зависимости от роста их могло быть больше или меньше. Гусарские пуговицы, которые располагались по центру и служили для застёгивания доломана, были круглой формы и спаивались из двух штампованных половинок. Диаметр пуговицы составлял 2 см.

См. также 
 :sr:Долама — сербский и черногорский кафтан, напоминающий доломан по покрою.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Попов М., Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке., , 1907.
 Раздел «Доломан для офицеров гусарских армейских полков» (часть III, с. 24 — 25, рис. 9), «Полный академический курс кройки мужского платья Первого Вспомогательного Общества Санкт-Петербургских закройщиков», , 1906—1908;
 
 

Военная форма
Куртки
Гусарские полки